Sigurd Mathiesen kan syfta på:

* Sigurd Mathiesen (1871–1958), norsk författare
 Sigurd Mathiesen (1873–1951), norsk fäktare